Geograph Channel Islands est un projet web, lancé en  visant à créer des archives librement accessibles de photographies géographiquement localisées des îles anglo-normandes. Les photographies de la collection Geograph Channel Islands sont choisies pour illustrer les caractéristiques géographiques de toutes les parties des îles Anglo-Normandes. Il s'agit d'une émanation de Geograph Britain and Ireland qui a débuté en .

Notes et références

Liens externes 

 Première image téléchargée
 Site UK et RoI

Hébergeur d'images
Partage de photographies
Géographie des îles Anglo-Normandes
Pages avec des traductions non relues